Dart (pijl), een belangrijk onderdeel bij het dartsspel
Dart (Coventry), een Brits historisch motorfietsmerk
Dart (Kingston-on-Thames), een Brits historisch motorfietsmerk
Dart 18, een catamaran
Dart (rivier), een rivier in zuidwest Engeland
Google Dart, een advertentieplatform
Dodge Dart, een Amerikaans automodel

Dublin Area Rapid Transit (DART), een stadsspoorweg rond Dublin (Ierland)
Dallas Area Rapid Transit (DART), een openbaarvervoerbedrijf in Dallas (Texas)
Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis (DART), een waarschuwingssysteem voor tsunami's
Dart (programmeertaal), een programmeertaal van Google
Double Asteroid Redirection Test (DART), een ruimtesonde voor de afbuiging van een dubbele planetoïde
Demonstration for Autonomous Rendezvous Technology (DART), een satelliet van NASA om autonome navigatie- en koppelingstechnieken te demonstreren

Zie ook
Darts (doorverwijspagina)